Artaxerxes I 
 Artaxerxes II 
 Artaxerxes III 
 Artaxerxes IV 
 Besso (auto-proclamou-se "Artaxerxes V") 

Desambiguações de antropônimos